Datun bezeichnet:

 Datun (Dongming) (大屯镇), Großgemeinde im Kreis Dongming in der chinesischen Provinz Shandong
 Datun (Gejiu) (大屯镇), Großgemeinde der Stadt Gejiu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Datun (Jianchang) (大屯镇), Großgemeinde im Kreis Jianchang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Datun (Luanping) (大屯镇), Großgemeinde im Kreis Luanping in der chinesischen Provinz Hebei
 Datun (Qianshan) (大屯镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qianshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Datun (Shenzhou) (大屯镇), Großgemeinde der Stadt Shenzhou in der chinesischen Provinz Hebei
 Datun (Xiao) (大屯镇), Großgemeinde im Kreis Xiao in der chinesischen Provinz Anhui
 Datun (Zhenlai) (大屯镇), Großgemeinde im Kreis Zhenlai in der chinesischen Provinz Jilin
 Datun (Beizhen) (大屯乡), Gemeinde der Stadt Beizhen in der chinesischen Provinz Liaoning
 Datun (Nangong) (大屯乡), Gemeinde der Stadt Nangong in der chinesischen Provinz Hebei
 Datun (Qingfeng) (大屯乡), Gemeinde im Kreis Qingfeng in der chinesischen Provinz Henan
 Datun (Ren) (大屯乡), Gemeinde im Kreis Ren in der chinesischen Provinz Hebei
 Datun (Shenzhou) (大屯乡), Gemeinde der Stadt Shenzhou in der chinesischen Provinz Hebei
 Datun (Yuexi) (大屯乡), Gemeinde im Kreis Yuexi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Datun (Qixingguan) (大屯彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Stadtbezirk Qixingguan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Datun (Chaoyang) (大屯街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chaoyang von Peking
 Datun (Pei) (大屯街道), Straßenviertel im Kreis Pei in der chinesischen Provinz Jiangsu